Casa Canals (Caldes de Montbui), casa de Caldes de Montbui
 Casa Canals (Piera), casa a Piera
 Casa Canals (Vilafranca del Penedès), casa a Vilafranca del Penedés
 Casa Canals de Tarragona, edifici de Tarragona